Ву́ич — южнославянская и русская фамилия.

 Известные носители 
Вуичи — сербский и происходящий от него русский дворянский род. Известные представители этого рода:

 Вуич, Александр Иванович (1868—1929) — действительный статский советник, камергер
 Вуич, Василие (в монашестве Викентий; 1874—1939) — епископ Сербской православной церкви, епископ Банатский.
 Вуич, Василий Афанасьевич (1777—1836) — полковник, герой войн против Наполеона, командующий Собственным Его Императорского Величества Конвоем.
 Вуич, Георгий Иванович (1867—1957) — ротмистр, управляющий Петербургской конторой Императорских театров.
 
 Вуич, Иоаким (1772—1830) — сербский писатель, автор «Путешествия по Сербии», комедии: «Слепая мышь» и прочих.
 Вуич, Любомир (в монашестве Любомир; 1857—1921) — епископ Сербской православной Церкви, епископом Тимокский.
 Вуич, Михаил (1853—1913) — сербский экономист и политик, был профессором политической экономии в Белградском университете (1888—91). В 1897 — министр финансов, 1900—01 — министр иностранных дел, 1901—02 - министр-президент коалиционного кабинета, провёл новую конституцию.
 
 Вуич, Филип (род. 1989) — сербский волейболист.
 Вуич, Эммануил Иванович (1849—1930) — действительный статский советник, директор Департамента полиции. Примечания